

Patronyme
 Daisy Speranza, ( ? - ? ), est une joueuse de tennis française du début du .
 Juliette Speranza, (1985- ), est une dramaturge française d'origine italienne.
 Guy Speranza, (1956-2003),  est un musicien américain.

Homonymie
Homonymie de patronyme